УСС — аббревиатура, может означать:

 Убыточность страховой суммы
 Узел системной связи
 Узел специальных служб
 Украинская служба спасения
 Украинские сечевые стрельцы (воен., истор., укр.)
 «Украинские специальные системы»
 Украинский студенческий союз (образование и наука, укр.)
 Уличный светодиодный светильник (в маркировке)
 Ульяновская сотовая связь
 Универсальные секунды Сейболта (ед. изм.)
 «Универсальные системы связи»
 Управление системой снабжения
 Управление сложными системами (дисциплина; образование и наука)
 Управление социальной сферы
 Управление социального страхования
 Управление специального строительства (например: УСС-3, ФГУП УСС-31)
 Управление спортивных сооружений (воен., спорт)
 Управление стратегических служб
 Урало-Сибирское соглашение
 Усолье-Сибирский силикон
 Установка сварки стаканчиков (в маркировке)
 Установка для сварки световым лучом (в маркировке)
 Устройство световой сигнализации
 Устройство симметрирующее согласующее
 Устройство симметрирующе-согласующее
 Устройство съёма сигнала
 Участковая служебная связь
 Удмуртские сотовые сети (организация, связь; например: УСС-450)

См. также 
  (значения)

Примечания